Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr
 Ekonomia dobrobytu – teoria ekonomiczna, która stanowiła integralną część klasycznej szkoły ekonomii
 Ekonomia klasyczna – szkoła myśli ekonomicznej, zapoczątkowana w drugiej połowie XVIII w. przez Adama Smitha, uważana za pierwszy współczesny, naukowy kierunek ekonomiczny
 Ekonomia marksistowska – ogół ekonomicznych przemyśleń i teorii sformułowanych przez Karola Marksa
 Ekonomia behawioralna – weryfikująca niektóre tezy ekonomii klasycznej w oparciu o socjologię i psychologię
 Ekonomia neoklasyczna – grupa teorii ekonomicznych wywodzących się z drugiej połowy XIX wieku
 Ekonomia polityczna (ekonomika) – nauka teoretyczna o charakterze pozytywnym, służąca poznaniu i opisywaniu rzeczywistości
 Ekonomia uczestnicząca (ekonomia partycypacyjna) – system proponowany jako alternatywa dla innych systemów takich jak kapitalizm i koordynatoryzm
 Ekonomia (królewszczyzna), dobra stołowe – część dóbr królewskich wydzielonych w latach 1589–1590
 Ekonomia samborska – ekonomia, królewszczyzny w Ziemi Przemyskiej

Zobacz też 

 historia ekonomii
 nauki ekonomiczne